A categoria 81 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 27 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A
Primeira Rodada

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015